Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais
 François Chenard de la Giraudais